Сокращение AIH или AiH может относиться к:

Коды 
 AIH — код ICAO для воздушной линии Alpine Air Express Chile.
 aih в стандарте ISO 639-3 — языковой код языка ай-чам, используемого в уезде Либо, Цяньнань-буи-мяоский автономный округ, провинция Гуйчжоу, Китай.

Организации 
 Международная академия геральдики () — объединение специалистов в области геральдики, основанное в Париже в 1949 году (см. ).

Разное 
 Architecture in Helsinki — австралийский музыкальный коллектив.